Distrikt Colca  bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Colca (Huancayo), Distrikt in der Provinz Huancayo (Region Junín)
 Distrikt Colca (Víctor Fajardo), Distrikt in der Provinz Víctor Fajardo (Region Ayacucho)